Vladimir Antonov (ryska: Владимир Антонов) kan avse:
Vladimir Antonov-Ovsejenko (1883-1939) – sovjetisk partifunktionär och åklagare
Vladimir Semjonovitj Antonov (1909-1993) – sovjetisk generalmajor
Vladimir Antonov (född 1946) – rysk biolog, spiritualist och hälsodebattör
Vladimir Antonov (affärsman) (född 1975) – rysk bankir, chef för Convers Group och huvudägare i litauiska Snoras